Игры квалификационного турнира прошли с 7 по 10 января. Теннисисты, разбитые на шестнадцать восьмёрок, выявляли недостающих участников основного турнира.

Общая информация 
Пройдя сито отбора, Дамир Джумхур из Боснии и Герцеговины стал первым представителем своего государства, принявшим участие в основных сетках турниров Большого шлема в одиночном разряде

Сразу два участника квалификации, проигравших в финальном туре, смогли не только сыграть в основе, но и сыграть между собой в матче третьего круга. Француз Стефан Робер в этом матче оказался сильнее словака Мартина Клижана и впервые в карьере пробился в четвёртый раунд соревнований подобного статуса.

Посев 

  Дастин Браун (Первый раунд)
  Мартин Клижан (Финальный раунд, Lucky Loser)  Давид Гоффен (Отказ)  Денис Кудла (Победитель квалификации)
  Душан Лайович (Победитель квалификации)
  Диего Шварцман (Первый раунд)
  Стефан Робер (Финальный раунд)
  Фрэнк Данцевич (Победитель квалификации)
  Пере Риба (Второй раунд)
  Томас Беллуччи (Победитель квалификации)
  Марк Жикель (Первый раунд)
  Поль-Анри Матьё (Второй раунд)
  Райн Уильямс (Победитель квалификации)
 ''' Ричардас Беранкис (Победитель квалификации)
  Раджив Рам (Второй раунд)
  Петер Гоёвчик (Победитель квалификации)

<ol start="17">
 ''' Доминик Тим (Победитель квалификации)
  Мариус Копил ''(Второй раунд)
 ''' Уэйн Одесник (Победитель квалификации)
  Алекс Кузнецов (Финальный раунд)
  Питер Полански ''(Второй раунд)
  Михаэль Беррер (Победитель квалификации)
<li>  Тимо де Баккер (Финальный раунд)
<li>  Андрей Мартин (Финальный раунд)
<li>  Рубен Бемельманс (Финальный раунд)
<li>  Даниэль Эванс (Второй раунд)
<li>  Пьер-Юг Эрбер (Финальный раунд)<li>  Потито Стараче (Финальный раунд)<li>  Пауль Капдевиль (Второй раунд)
<li>  Тацума Ито (Первый раунд)
<li>  Раду Албот (Первый раунд)
<li>  Юити Сугита (Финальный раунд)
</ol>

 Победители квалификации 

  Томас Беллуччи
  Ричардас Беранкис
  Михаэль Беррер
  Джимми Ван
  Давид Гес
  Петер Гоёвчик
  Фрэнк Данцевич
  Дамир Джумхур
  Денис Кудла
  Душан Лайович
  Венсан Мийо
  Уэйн Одесник
  Блаж Рола
  Доминик Тим
  Райн Уильямс
 ''' Чжан Цзэ

Сетка квалификации

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Группа 9

Группа 10

Группа 11

Группа 12

Группа 13

Группа 14

Группа 15

Группа 16

Примечания

Ссылки 
 

Взрослые